Корольо́в () е руско фамилно име, означаващо Кралов/Кралев/Кралски (от корена король – крал).

Често се отнася за известния учен Сергей Корольов, считан за „бащата на съветската космонавтика“, на когото са наименувани редица обекти. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Корольов
 Александър Корольов (1958) – вицепрезидент на Приднестровската молдавска република
 Борис Корольов (1909-2010) – съветски руски учен, кардиохирург, академик
 Владимир Корольов (1948) – съветски руски учен, геолог, член-кореспондент
 Владимир Корольов (1955) – вицеадмирал, командващ Северния флот на Русия
 Иван Корольов (1896-1949) – съветски генерал-полковник
 Иван Корольов (1942) – съветски руски икономист, член-кореспондент
 Михаил Корольов (1931) – руски учен, икономист, академик, министър на СССР, деец на ОНД
 Николай Корольов (1907-1986) – генерал-майор, заместник-министър на държавната сигурност на СССР
 Сергей Корольов (1874-1933) – съветски учен, микробиолог, основател на техническата микробиология
 Сергей Корольов (1907-1966) – съветски учен, академик, конструктор на космическа техника
 Юрий Корольов (1929-1992) – съветски живописец, академик
 Юрий Корольов (1962) – съветски гимнастик, многократен световен шампион

 Корольова
 Клавдия Корольова (1907-?) – съветска влакова диспечерка, стахановка

Други 
 Корольов – град в Русия, Московска област
 Корольов – кратер на Луната
 Корольов – кратер на Марс
 1855 Корольов – астероид от Главния астероиден пояс
 „Корольов“ (2007) – руски биографичен игрален филм за С. Корольов
 „Корольов“ (1990) – голям десантен кораб на СССР и Русия
 „Академик Сергей Корольов“ (1970-1996) – съветски научноизследователски кораб
 Математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Благоевград
 Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница

Руски фамилни имена